El topónimo Ardmore ( o , gran altura) puede hacer referencia a varios lugares:

Canadá
 Ardmore (Alberta);
 Ardmore (North Saanich), Columbia Británica;
 Ardmore Beach, Ontario.

República de Irlanda
Ardmore (Waterford);
Ardmore (Westmeath).

Nueva Zelanda
Ardmore (Nueva Zelanda).

Reino Unido
Ardmore (Antrim), Irlanda del Norte;
Ardmore (Fermanagh), Irlanda del Norte;
Ardmore (Londonderry), Irlanda del Norte;
Ardmore (Tyrone), Irlanda del Norte;
Ardmore (Barra), Hébridas Exteriores, Escocia;
Ardmore (Ross-shire), Tierras Altas, Escocia.

Estados Unidos
Ardmore (Alabama)
Ardmore (Atlanta)
Ardmore (Indiana)
Ardmore (Maryland)
Ardmore (Missouri)
Ardmore (Oklahoma)
Ardmore (Pennsylvania)
Ardmore (South Dakota)
Ardmore (Tennessee)